Мировая лига водного поло среди мужчин 2011 состоится в 10-й раз. Турнир пройдёт в два этапа: отборочные соревнования с 16 ноября 2010 года по 20 мая 2011 года и суперфинал с 21 по 26 июня в Италии. Победитель суперфинала квалифицируется на летние Олимпийские игры 2012.

Отборочные соревнования 
Каждый континент проводит свои собственные отборочные соревнования, победители которых отбираются на суперфинал. От Америки и Азии с Океанией квалифицируются по две команды, а от Европы четыре, включая принимающую суперфинал страну. Первоначально планировалось провести отборочный турнир для Африки, но он был отменён.

Азия и Океания

Америка

Европа

Группа A

Группа B

Группа C

Суперфинал

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Матчи за 5-8 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Мировая лига водного поло на сайте FINA

Мировая лига водного поло
2011 год в водном поло